Indywidualne Mistrzostwa Europy na torze trawiastym 1994 – zawody żużlowe, mające na celu wyłonienie medalistów indywidualnych mistrzostw Europy na torze trawiastym w sezonie 1994. W finale zwyciężył Niemiec Robert Barth.

Finał 
 Cloppenburg, 17 lipca 1994

Bibliografia 
 Wyniki IME na torze trawiastym 1994
 

1994
1994 w grass tracku
1994 w Niemczech